Салгейру:

 «Салгейру» () — бразильский футбольный клуб из муниципалитета Салгейру.
 Салгейру — микрорегион, составная часть мезорегиона Сертан, штат Пернамбуку, Бразилия.
 Салгейру — муниципалитет, составная часть мезорегиона Сертан, штат Пернамбуку, Бразилия.
 Салгейру — район (фрегезия), округ Каштелу-Бранку, Португалия.
 Салгейру, Тереза (при рождении Мария Тереза де Альмейда Салгейру; род. 1969) — португальская исполнительница, вокалистка группы Madredeus.

См. также 
 Салгейру-ду-Кампу — район (фрегезия), округ Каштелу-Бранку, Португалия.
 «Салгейруш» — футбольный клуб из города Параньюш в округе Порту на севере Португалии.